Migracija je lahko:

 migracija genov
 migracija ljudi
 migracija živali